Il Nemzeti Bajnokság I 2006-2007 è stato la 106ª edizione della massima serie ungherese, ed è stato vinto dal Debrecen, che ha conquistato il suo terzo titolo.

Capocannoniere del torneo fu Péter Bajzát del Győri ETO FC con 18 reti.

Classifica finale 

(C) Campione nella stagione precedente
(N) squadra neopromossa
(CU) vince la Coppa di Ungheria

Capocannonieri

Verdetti
Debreceni VSC campione d'Ungheria 2006-07.
Debreceni VSC ammesso al 2º turno di qualificazione della UEFA Champions League 2007-2008.
MTK Budapest e Budapest Honvéd FC ammesse al primo turno preliminare della Coppa UEFA 2007-2008.
Zalaegerszegi ammessa al secondo turno della Coppa Intertoto 2007.
Pecs e Dunakanyar-Vác Football Club retrocesse in NBII.

Collegamenti esterni 
 

Calcio nel 2006
Calcio nel 2007
2006-2007